Il singolare del BNP Paribas Masters 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Novak Đoković era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale Andy Murray per 6-2, 6-4. Con questa vittoria è diventato il primo uomo a vincere sei Master 1000 in un'unica stagione.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (finale)
  Roger Federer (terzo turno)
  Stan Wawrinka (semifinale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Kei Nishikori (terzo turno, ritirato)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  David Ferrer (semifinale)

  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  John Isner (quarti di finale)
  Gilles Simon (terzo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  David Goffin (terzo turno)

Qualificati 

  Aljaž Bedene (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Marcel Granollers (primo turno)

  Dušan Lajović (secondo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)

Lucky Loser 

  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Wildcard 

  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)

  Lucas Pouille (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2015
ATP World Tour 2015